Silhouettella är ett släkte av spindlar. Silhouettella ingår i familjen dansspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dansspindlar
Silhouettella